Szklarkowate może odnosić się do:
 szklarkowate (Corduliidae) – rodzina ważek różnoskrzydłych
 szklarkowate – tradycyjnie wyróżniana rodzina ślimaków trzonkoocznych, przez różnych autorów rozdzielana na kilka rodzin (Zonitidae, Oxychilidae, Gastrodontidae i Daudebardiidae)